Stegall steht für: 

 Stegall (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Jackson County, Arkansas, USA 
 Stegall (Louisiana), Ort im Calcasieu Parish, Louisiana, USA 
 Stegall (Nebraska), Ort im Scotts Bluff County, Nebraska, USA 
 Stegall (Tennessee), Ort im Henderson County, Tennessee, USA 
 Stegall (Texas), Ort im Bailey County, Texas, USA